Nyctibatrachinae – monotypowa podrodzina bezogonowych z rodziny Nyctibatrachidae.

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Ghatach Zachodnich w południowo-zachodnich Indiach od południowego stanu Gudźarat do południowego stanu Tamilnadu.

Systematyka

Etymologia 
 Nyctibatrachus:  nukti- „nocny”, od νυξ nux, νυκτος nuktos „noc”; βατραχος batrakhos „żaba”.
 Nannobatrachus: gr. ναννος nannos „karzeł”; βατραχος batrakhos „żaba”. Gatunek typowy: Nannobatrachus beddomii .

Podział systematyczny 
Do podrodziny należy jeden rodzaj Nyctibatrachus  z następującymi gatunkami:

Przypisy

Bibliografia